Pratto puede hacer referencia a:

Juan Pratto (1903-1939), futbolista argentino que jugó en el Club Atlético Huracán y en el Genoa CFC en la primera mitad del siglo XX.
Lucas Pratto (1988-), futbolista argentino.